Кома́р:
  — семейство двукрылых насекомых.
 Комары — белорусский дворянский род.
 Комар (герб) — польский дворянский герб.

Техника и вооружение 
 «Комар» — прам Азовской флотилии России, участник русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
 «Комар» — парусная шхуна Каспийской флотилии Российской империи.
 «Комар» — семейство советских ракетных катеров проекта 183-Р.
 ПС-01 «Комар» — беспилотный самолёт-разведчик.
 Р-855 «Комар» — советская аварийная поисковая радиостанция.
 «Комар» — инфракрасная головка самонаведения на ракете Р-60.
 «Комар» — авиационная бортовая радиолокационная станция.
 «Комар» — турельная установка для ПЗРК «Игла» (экспортная «Гибка»).

Фамилия 
 
 Комар, Антон Пантелеймонович (1904—1985) — советский физик.
 Комар, Астон Антонович (1931—2013) — российский физик, заведующий лабораторией Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, лауреат премии им. академика Маркова.
 Комар, Вацлав (1909—1972) — польский генерал.
 Комар, Виктор Григорьевич (1913—2014) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Комар, Владислав (отец) (1910—1944) — польский дворянин, польский и литовский спортсмен-легкоатлет.
 Комар, Владислав (1940—1998) — польский спортсмен, толкатель ядра.
 Комар, Виталий Анатольевич (род. 1943) — российский и американский художник.
 Комар, Евгений Григорьевич (1907—1974) — учёный в области крупных электрических машин и электрофизической аппаратуры.
 Комар, Иван Иванович (род. 1970) — белорусский легкоатлет, бегун на средние дистанции.
 Комар, Игорь Валерьянович (1907—1985) — советский экономико-географ, доктор географических наук, профессор.
  (1921—2006) — словенский и аргентинский философ.
 
 Комар, Пантелей Ильич (1921—1975) — украинский коммунистический деятель, первый секретарь Кицманского райкома Компартии Украины, Герой Социалистического Труда.
 Комар, Полина Дмитриевна (род. 1999) — российская синхронистка.
 Комар, Сотер Владиславович — Георгиевский кавалер; майор; № 7266; 17 декабря 1844.
 Комар, Тит Владиславович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7160; 17 декабря 1844.
 Комар, Фёдор Прокопович (род. 1929) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Комар, Хуан Крус (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Комар, Ярослав Владимирович (род. 1981) — украинский футболист, полузащитник

Топоним 
 Пик Комар (гора Комар) — старое название Пика Черского в Хамар-Дабане.
 Комар — село в Алтайском районе Алтайского края, Россия.
 Комар — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии, Россия.
 Комар — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области, Украина.
 Комар — упразднённая в 1970 году деревня на территории современного Струго-Красненского района Псковской области России.

См. также 
 Комаров
 Комарова
 Комаровка
 Комарово
 Комаровский
 Комары (значения)